Peter Gilles ist der Name folgender Personen:

* Peter Gilles (Politiker) (1874–1968), deutscher Jurist und Politiker
 Peter Gilles (Rechtswissenschaftler) (1938–2020), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter Gilles (Künstler) (1953–2017), deutscher Maler, Fotograf und Aktionskünstler 
 Peter Gilles (Sprachwissenschaftler), Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Peter Giles